Швеннинген:

 Швеннинген (Дунай) — коммуна в Германии.
 Швеннинген (Хойберг) — коммуна в Германии.

См. также 

 Схевенинген () - курорт в Нидерландах.